BFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beaver Falls (Pennsylvania) (Stati Uniti)
 Buono fruttifero postale